Ел Ерахе има више значења:

 Ел Ерахе, Ел Фијеро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерахе (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику